Мохамед Санко (; ) — нидерландский футболист, нападающий немецкого клуба «Штутгарт», выступающий на правах аренды за нидерландский «Витесс».

Карьера

Клубная карьера 
Занимался футболом в нидерландском клубе «Вреденбюрх». С 2013 по 2018 год занимался в системе роттердамской «Спарты». В сентябре 2018 года перешёл в академию английского «Сток Сити».

В июле 2022 года перешёл на правах аренды в «Витесс».

Карьера в сборной 
Выступает за сборные Нидерландов до 16 и до 17 лет.

В 2019 году, в составе команды Нидерландов, стал чемпионом Европы среди юношей до 17 лет.

Достижения 
 Нидерланды (до 17)
 Чемпион Европы среди юношей до 17 лет (1): 2019.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Футболисты Сьерра-Леоне
Игроки ФК «Штутгарт»